Tudorache este un nume de familie românesc care se poate referi la 

 Costache Hagi Tudorache, renumit comerciant român, cel dintâi fiu al negustorului Hagi Tudorache
 Elena Tudorache
 Hagi Tudorache (1768 - ?), renumit comerciant român, care a adus o mulțime de inovații în modul de a face comerț
 Ionel Tudorache, cântăreț contemporan de muzică lăutărească veche
 Olga Tudorache, prestigioasă actriță și profesoară română de artă teatrală 

Nume de familie românești